Баланов — російське прізвище. Жіноча форма — Баланова.

Відомі носії 
 Баланов Микола Миколайович — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Баланов Никифор Федорович — радянський льотчик, полковник, Герой Радянського Союзу.

Див. також 
 Балан

Російські прізвища